Santa María Huatulco, kurz Huatulco, ist ein Municipio im Süden des mexikanischen Bundesstaats Oaxaca. Von touristischer Bedeutung sind die Sandstrände am Pazifik in den Buchten von Huatulco (Bahías de Huatulco). Das Municipio Santa Cruz Huatulco hatte beim Zensus 2010 38.629 Einwohner, die Fläche des Municipios beläuft sich auf 513,8 km². Verwaltungssitz des Municipios ist das gleichnamige Santa María Huatulco. Das Municipio zählt zum Distrikt Pochutla in der Región Costa.

Geografie 

Huatulco erstreckt sich über 35 km Küstenlinie zwischen den Mündungen der Flüsse Coyula und Copalita. Von den neun Buchten Huatulcos sind vier touristisch erschlossen (Tangolunda, Conejos, Chahué, Santa Cruz) und fünf (San Agustín, Chachacual, Cacaluta, Maguey, Órgano) im Rahmen des Nationalparks Huatulco geschützt.

Das Municipio liegt in der physiographischen Provinz der Sierra Madre del Sur und in dieser zum überwiegenden Teil in der Subprovinz der Costas del Sur. Das Gemeindegebiet umfasst Höhen bis zu . Vorherrschende Gesteinstypen sind Granit-Granodiorit und Gneis, als Bodentyp dominiert der Regosol. 73 % des Municipios werden von tropischen laubabwerfenden Wäldern bedeckt.

Das Municipio Santa María Huatulco grenzt an die Municipios San Pedro Pochutla, San Mateo Piñas, Santiago Xanita und San Miguel del Puerto sowie an den Pazifik.

Orte 

Das Municipio umfasst 74 Ortschaften (localidades). Hauptstadt des Municipio ist das ca. 20 km von der Küste entfernte Santa María Huatulco. Wirtschaftlich bedeutender ist jedoch der mitten im Tourismusgebiet gelegene Ort Crucecita (auch Santa Cruz Huatulco), der zudem der einwohnerstärkste des Municipios ist. Insgesamt haben neun Ortschaften mehr als 500 Einwohner:

Geschichte 

Die Conquista erfolgte 1539. Im 17. Jahrhundert litt die Region unter Pirateneinfällen, die Neugründung Huatulcos erfolgte gegen Ende des 17. oder zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert begann der Kaffeeanbau in der Region. 

Seit 1983 wird die Region planmäßig touristisch erschlossen. Dazu wurde unter anderem ein internationaler Flughafen mit Verbindungen in die USA und Kanada errichtet.

Weblinks 

 Offizielle Webseite von Huatulco
 
 

Santa Maria Huatulco